Тепеапулко има више значења:

 Општина Тепеапулко (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепеапулко (Тепеапулко, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепеапулко (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепеапулко, Лос Мартинез (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику